Gold Hill kan syfta på följande platser:

USA 

 Gold Hill, Colorado, ort, Boulder County, 
 Gold Hill, Oregon, ort, 

Robotskapade USAförgreningar